Molekulska formula -{C30H52}- se može odnositi na:

 Hopan
 Oleanan